Czech Hockey Games 2013 steht für folgende Eishockey-Turniere in Tschechien:

 Czech Hockey Games 2013 (April)
 Czech Hockey Games 2013 (August)